

Trattazione generale
Commissario
Vice commissario di polizia
Commissario di polizia
Commissario capo
Commissario tecnico
Alto commissario

Commissari e alti commissari italiani

Alti commissari governativi
Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa
Alto commissario per la lotta alla contraffazione
Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione

Altri commissari
Commissario prefettizio
Commissario straordinario
Commissario liquidatore
Commissario ad acta
Commissario emergenza socioambientale

Sport
Commissario tecnico dell'anno IFFHS
Commissario di gara

Commissari europei
 Commissario europeo per gli affari economici e monetari
 Commissario europeo per l'allargamento
 Commissario europeo per l'ambiente
 Commissario europeo per la concorrenza
 Commissario europeo per le relazioni interistituzionali e l'amministrazione
 Commissario europeo per l'energia
 Commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale
 Commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria
 Commissario europeo per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù
 Commissario europeo per la salute
 Commissario europeo per la ricerca, l'innovazione e la scienza
 Commissario europeo per i trasporti
 Commissario europeo per la tutela dei consumatori

Diplomazia
Alto commissario (diplomazia), tipico dei paesi del Commonwealth

Politica
 Commissario politico

Trasporti
Commissario di avaria
Commissario di bordo

Altri progetti